Juan Ramiro Alvarado Gómez es un político peruano que se desempeña como regidor de la municipalidad del distrito de Villa El Salvador, en Lima Metropolitana, desde el año 2011. Nació el 22 de enero de 1958, en la ciudad de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Estudió en la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión hasta graduarse en 1977. Posteriormente, ingresó a la facultad de Economía en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se recibió de economista en el año de 1985. A pesar de ser residente del distrito de Santiago de Surco, Alvarado se presentó al cargo de regidor del distrito de Villa El Salvador en las elecciones municipales del 2010. En el 2011, Alvarado fue elegido regidor de Villa El Salvador, para el periodo 2011-2014.

Formación y trayectoria  
Al culminar su bachillerato en economía, se mudó a Lima. En 1986, ingresó a trabajar en el Banco Industrial del Perú como funcionario de créditos. En esta institución, alcanzó la jefatura de créditos de las sucursales. Inició su capacitación en la Escuela en Administración de Negocios para Graduados (ESAN), donde completó el programa avanzado de finanzas (PADE). En 1992, se hizo cargo de la jefatura de créditos de compañía Americana de Aviación del Perú. En este periodo, también consiguió especializarse en el desarrollo de proyectos de inversión mediante el posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión en la Universidad del Pacífico (UP).
 
En 1993, ocupó el puesto de jefe de proyectos del Programa Nacional de Alimentación (PRONAA) en el Ministerio de la Presidencia. En este año, diseñó y ejecutó el programa “un millón de uniformes escolares para los niños del Perú”, que hizo posible repartir  de uniformes escolares entre niños peruanos de familias en estado de pobreza. Estos uniformes fueron fabricados exclusivamente por madres de los sectores más afectados de Lima, en talleres adecuados para el caso.
 
En 1994, ganó el concurso público de La Gerencia de Contribuciones y Recuperaciones del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), del Ministerio de la Presidencia. Por primera vez, se construyó una base de datos de aportantes para el FONAVI. Antes de esta gestión, el FONAVI desconocía la identidad de sus aportantes. Alvarado, creó nuevos mecanismos de cobranza y rediseñó los existentes. Renovó las estrategias de recaudación y cobranza, trabajando con equipos multivariables. El resultado fue que la recaudación y la cobranza se elevó de 60millones a 120millones mensuales, siendo esta la recaudación más alta en la historia de la entidad. Durante los 5 años que Alvarado lideró la Gerencia de Recaudaciones y Recuperaciones del FONAVI, el volumen de las recaudaciones era de más de millones de soles, con un millón aportantes y una organización de alcance nacional.
 
Entre los años de 1997 y 1998, finalizó la maestría de Business Administration-Executive (MBA) en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). En 1998 reingresó al sistema financiero como analista sénior de riesgos en el banco Wiese Sudameris. Durante este tiempo, diseñó un software para evaluar los riesgos crediticios a futuro vía el flujo de caja de una empresa. Del 2002 al 2003, mientras trabajaba en el banco Wiese Sudameris, Alvarado culminó el máster de Business Administration en la Universidad de Quebec en Montreal, Canadá (Université du Québec à Montreal). 
 
Desde el año 2000 hasta el 2009, dictó la cátedra de finanzas en la escuela de posgrado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En el 2006, se trasladó al Parque Industrial de Villa El Salvador, donde desempeñó la labor de gerente para el banco Scotiabank. De esta manera, inició su contacto con la población del distrito de Villa El Salvador.
 
Con el apoyo de los empresarios del Parque Industrial, en el 2006 Alvarado propuso al Presidente de la República, Alan García Pérez, la creación del programa “Mi Empresa”. El propósito de este problema era resolver los problemas de las pequeñas empresas (Pymes). Sin embargo, debido a desavenencias en el Partido Aprista, el proyecto terminó convertido en una institución para tramitar la constitución de Pymes desde el punto de vista legal. El resumen del proyecto sobre la incubadora de empresas se publicó en la revista Fórum (Alvarado, MI EMPRESA, un modelo para el desarrollo de las Pymes en el Perú, 2007). 
 
Al llegar el 2011, se retiró de la actividad gerencial y se convirtió en consultor de empresas. Se concentró en apoyar a las empresas a alcanzar diferentes reconocimientos, como el premio a la creatividad de la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC). En el 2010, diseñó, planificó y dirigió la campaña de Perú Posible, partido que ganó las elecciones municipales de Villa El Salvador para el periodo 2011-2014. En el 2014, volvió a dirigir la campaña que llevó al gobierno municipal a Guido Iñigo, como alcalde para el periodo 2014-2018. Siendo consultor de empresas y regidor de Villa El Salvador, terminó la maestría en gestión pública del Instituto de Gobierno y Gestión Pública en la Universidad de San Martín de Porres (USMP). En el 2016, se convirtió en candidato a Doctor en Administración con mención en estrategias en la USIL.

Carrera política  
Con aproximadamente  habitantes y 35km² de territorio, Villa El Salvador era uno de los distritos limeños más vulnerables económicamente. El distrito no contaba con parques propiamente elaborados, carecía de servicio de vigilancia y seguridad municipal y contaba con un 10% de infraestructura útil.
 
En el 2006, siendo gerente del Scotiabank en el Parque Industrial de Villa el Salvador, Juan Alvarado, organizó a un grupo de empresarios con el objetivo de conducir los destinos del distrito y encaminarlo hacia su desarrollo. Bajo la organización de Alvarado, el grupo participó en las elecciones del 2006. El candidato del partido “Siempre Unidos” fue Santiago Mozo. El partido logró alcanzar el quinto puesto, con  votos. El ganador, Jaime Zea, obtuvo  votos.
 
Antes de las elecciones del 2010, Alvarado viajó a WashingtonD.C., Estados Unidos para matricularse en Gerencia Política y Gobernabilidad en la Universidad George Washington con la finalidad de adquirir conocimientos en la planificación de campañas electorales. A su regreso, volvió a reunir al grupo con el pastor Santiago Mozo, como candidato a alcaldía de Villa El Salvador. Con esto, se inició el proceso de campaña para el distrito. En octubre del 2010, el partido gana las elecciones y Juan Alvarado se convierte en regidor en la lista del partido político Perú Posible del expresidente peruano, Alejandro Toledo.

A mediados del 2011, Juan Alvarado decidió alejarse del grupo del alcalde, Santiago Mozo, ya que sentía que el pastor había perdido la eficiencia y horizonte para dirigir el distrito de Villa El Salvador. Santiago Mozo abandonó el plan de desarrollo elaborado para Villa El Salvador como parte del plan de gobierno, y decidió trabajar sin seguir lo planificado para el partido. En diciembre del 2011, Santiago Mozo fue vacado del puesto de alcalde del distrito, y Guido Iñigo, con 25 años de edad, asumió el cargo de alcalde. Juan Alvarado rediseñó el plan de desarrollo para Villa El Salvador, el mismo que fue presentado los primeros días de febrero del 2012 por el alcalde Guido Iñigo.

El plan diseñado por Juan Alvarado tiene 4 pilares: tres de largo y uno de corto plazo. El desarrollo de infraestructura, diseñada para generar las condiciones a mediano plazo que involucre nuevos negocios y mejor calidad de vida para la población. La implementación de parques y jardines sostenidos, para reducir la contaminación ambiental. Creación de infraestructura y uso de tecnología para la prevención de la seguridad ciudadana, mientras que en el corto plazo optimización y eficiencia en el recojo de la basura.

A pesar de haber sido un distrito con presupuesto sumamente limitado que sufría de grandes carencias, en la actualidad, Villa El Salvador ha logrado modernizarse y mejorar las condiciones de vida para sus habitantes. Gracias a la buena planificación con objetivos a largo plazo y visión de futuro, el distrito ha podido alcanzar numerosas metas en el periodo de tiempo que Juan Alvarado se ha desempeñado como regidor y Guido Iñigo como alcalde. En el 2016, Alvarado inició su carrera al Congreso de la República sin éxito. En el 2011, Juan Alvarado asumió la presidencia de la comisión de desarrollo urbano de Villa El Salvador. En la actualidad, Alvarado sigue con su labor social en dicho distrito.

Visión política 
Desde su experiencia en el sector privado y público, aun antes de iniciar su carrera política, Alvarado ha realizado esfuerzos para contribuir al desarrollo de los sectores más vulnerables, generando oportunidades laborales sin exclusiones ni discriminaciones. También desde la gestión pública, ha dedicado su trabajo a la generación de modelos integradores en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, democrática y con políticas transparentes.

Referencias 
 Alvarado, J. (26 de julio de 2006). Perú 21. Alan García, lanzaría programa mi empresa.
 Alvarado, J. (2007. ). Mi Empresa, un modelo para el desarrollo de las Pymes en el Perú. Fórum Empresarial. PUCP. 
 UPC. (2007). Premio a la Creatividad. Obtenido de http://creatividadempresarial.upc.edu.pe/pdf/ganadores-creatividad-empresarial-2007.pdf.

Políticos de Perú del siglo XXI